

Список крупных городских агломераций Бразилии 
 Região Administrativa Central (São Paulo) ---> Центральный административный регион Сан-Паулу
 Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro ---> Промышленный регион Полу-Петролина-и-Жуазейру
 Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina ---> Промышленный регион Гранди-Терезина
 Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno ---> Промышленный регион Бразилиа и окрестности
 Região Metropolitana Carbonífera ---> Агломерация Карбонифера
 Região Metropolitana da Baixada Santista ---> Агломерация Байшада-Сантиста
 Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí ---> Агломерация Фос-ду-Риу-Итажаи
 Região Metropolitana da Grande São Luís ---> Агломерация Гранди-Сан-Луис
 Região Metropolitana de Aracaju ---> Агломерация Аракажу
 Região Metropolitana de Belo Horizonte ---> Агломерация Белу-Оризонти
 Região Metropolitana de Belém ---> Агломерация Белен
 Região Metropolitana de Campinas ---> Агломерация Кампинас
 Região Metropolitana de Curitiba ---> Агломерация Куритиба
 Região Metropolitana de Florianópolis ---> Агломерация Флорианополис
 Região Metropolitana de Fortaleza ---> Агломерация Форталеза
 Região Metropolitana de Goiânia ---> Агломерация Гояния
 Região Metropolitana de João Pessoa ---> Агломерация Жуан-Песоа
 Região Metropolitana de Londrina ---> Агломерация Лондрина
 Região Metropolitana de Macapá ---> Агломерация Макапа
 Região Metropolitana de Maceió ---> Агломерация Масейо
 Região Metropolitana de Manaus ---> Агломерация Манаус
 Região Metropolitana de Maringá ---> Агломерация Маринга
 Região Metropolitana de Natal ---> Агломерация Натал
 Região Metropolitana de Porto Alegre ---> Агломерация Порту-Алегри
 Região Metropolitana de Salvador ---> Агломерация Салвадор
 Região Metropolitana de São Paulo ---> Агломерация Сан-Паулу
 Região Metropolitana de Tubarão ---> Агломерация Тубаран
 Região Metropolitana de Vitória ---> Агломерация Витория
 Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense ---> Северная и северо-восточная часть штата Санта-Катарина
 Região Metropolitana do Recife ---> Агломерация Ресифи
 Região Metropolitana do Rio de Janeiro ---> Агломерация Рио-де-Жанейро
 Região Metropolitana do Vale do Aço ---> Агломерация Вали-ду-Асу
 Região Metropolitana do Vale do Itajaí ---> Агломерация Вали-ду-Итажаи
 Vale do Taquari ---> Вали-ду-Такуари

См. также 
 Список мезорегионов Бразилии
 Список микрорегионов Бразилии

 
Городские агломерации
Бразилия